Oriental – distretto della Costa Rica
Oriental – comune degli Stati Uniti d'America
Oriental – comarca della Spagna